Zkratka DDT může znamenat:

 DDT – známý dříve používaný insekticid
 DDT (hudební skupina) – ruská hudební skupina
 Deweyho desetinné třídění – univerzální systematický selekční jazyk a klasifikační systém
 datový digitalizační terminál – zařízení používané na středních školách v České republice pro zpracování testů a prací státních maturit